Abram Efimovič Archipov – pittore russo
 Anton Archipov – ex calciatore russo
 Vasilij Aleksandrovič Archipov – marinaio e militare sovietico

Pagine correlate
 Archipova